Katići est un toponyme qui peut désigner :
Katići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Katići, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica.